Balea steht für:
 Balea (Gattung), eine Gattung der Schließmundschnecken
 Balea (Vorname), ein weiblicher Vorname
 eine Handelsmarke für Drogerieartikel des dm-drogerie marktes, siehe dm-drogerie markt #Sortiment und Marken

Bâlea steht für:
 Bâlea-Naturschutzgebiet, ein Naturschutzgebiet in den Karpaten
 Bâlea-Pass, ein Pass in den Karpaten
 Bâlea-See, ein Gletschersee in den Karpaten
 Bâlea-Tal, ein Tal in den Karpaten
 Bâlea-Tunnel, ein Tunnel in den Karpaten
 Bâlea-Wasserfall, ein Wasserfall in den Karpaten

Bălea ist der Familienname von:
 Stefan Bălea (13. Jahrhundert), Woiwode in Crișcior (Siebenbürgen)